Fredy Schmidtke (1961-2017), coureur cycliste allemand ;
  (1956-), musicien allemand.

Homonymie de patronyme germanique